Henri Debehogne (Maillen, 1928. december 30. – 2007. december 9.) belga csillagász. Az uccle-i Belga Királyi Obszervatóriumban dolgozott, az üstökösök és aszteroidák asztrometriai meghatározása volt a szakterülete.

700-nál több aszteroidát fedezett fel a (6090) 1989 DJ és (65210) 2002 EG (az utóbbit Eric Walter Elsttel) Trójai kisbolygókat is beleértve.

Jegyzetek

Fordítás 
 

1928-ban született személyek
2007-ben elhunyt személyek
Belga csillagászok